Qoiden ist:

 die tibetische Schreibweise von Chörten;
 Qoiden (Markam) (曲登乡), eine Gemeinde im Kreis Markam des Regierungsbezirks Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China.